Mammillaria neopalmeri es una es una biznaga de la familia de los cactos (Cactaceae). La palabra Mammillaria viene del latín mamila, pezón o teta y de aria, que posee, lleva, es decir: ‘que lleva mamilas’, refiriéndose a los tubérculos.

Nombres comunes
Español: biznaga de Palmer.

Descripción de la especie
Es un cactus que tiene crecimiento ramificado. Sus tallos son de forma cilíndrica, de hasta de 9 cm de altura y de 6 a 7 cm de diámetro. Las protuberancias del tallo (tubérculos) son cilíndricos, de color verde oscuro y presentan jugo acuoso, el espacio entre ellos (axilas) poseen lana y cerdas (pelos). Los sitios en los que se desarrollan las espinas se denominan  aréolas, en esta especie tienen forma ovada, con más o menos 28 espinas, de 2 a 5 de ellas se localizan en el centro de la aréola (centrales), todas son rectas, ocasionalmente una ganchuda, de color pardo con la punta más oscura y más largas que las espinas blancas de la orilla (radiales). Las flores son pequeñas y tienen forma de embudo, miden casi 12 mm de longitud y son verdosas. Los frutos tienen forma de chilitos, son rojos y las semillas de color negro. Es polinizada por insectos y se dispersa por semillas.

Distribución 
Esta especie es endémica de México, se distribuye en el estado de Baja California, en la Isla de San Benito y en la Isla de Guadalupe, la cual es Reserva de la Biosfera.

Hábitat
Se desarrolla desde el nivel del mar hasta 300 msnm, en  matorrales xerófilos.

Estado de conservación
Debido a sus características, esta especie ha sido extraída de su hábitat para ser comercializada de manera ilegal, aunque no se tiene cuantificación del daño que esto ha producido a las poblaciones. Se considera en la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr) de la Norma Oficial Mexicana 059. En la lista roja de la UICN se considera en la categoría de Preocupación Menor (LC).

Importancia cultural y usos
Ornamental

Referencias

Enlaces externos
 CONABIO especies prioritarias 
 Lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Naturalista 
 Glosario botánica 

Flora de México
neopalmeri